Мякотін Василь Васильович — підполковник РА, Герой Радянського Союзу.
 Мякотін Венедикт Олександрович — російський історик та письменник.
 Мякотін Іван Михайлович — лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Мякотін Сергій Павлович (1970-2015) — солдат батальйону «Донбас», учасник російсько-української війни.